Чемпионат мира по международным шашкам — соревнование, проводимое с 1948 года под эгидой Всемирной федерации шашек (ФМЖД). Их форма — турнир или матч. ФМЖД определяет место проведения соревнований, проводит отборочные соревнования. По итогам официальных соревнований присваиваются международные спортивные звания (мастер ФМЖД, международный мастер, международный гроссмейстер), признаваемые национальными федерациями. В настоящее время турниры проводятся раз в два года (по нечётным годам). В чётные годы проводятся матчи за титул.

История проведения

До 1948 года 

Первый международный турнир по шашкам на стоклеточной доске был проведён в 1885 году в Амьене. Следующие международные турниры проводились относительно регулярно. В них в основном играли представители двух стран, Франции и Нидерландов, либо представители вообще одной страны. В значительной степени эти турниры представляли собой чемпионаты Франции. Спортивные звания по результатам турниров не присуждались. Составы турнира определялись больше финансовыми возможностями участников, чем их спортивными результатами. А в матчах так же, как и в шахматах, титул чемпиона мира оспаривал претендент, предоставлявший финансовые гарантии матча.

Созданная в 1911 году нидерландская федерация шашек (KNDB) организовала в 1912 году в Роттердаме крупный шашечный турнир. Это первый турнир в истории международных шашек, статус которого в качестве чемпионата мира является общепризнанным.

После 1948 года 

В 1947 году была создана Всемирная федерация шашек (ФМЖД) и с 1948 года чемпионаты мира стали проходить под эгидой этой федерации, которая начала свой новый официальный отсчёт чемпионов. Первый официальный чемпионат мира был проведён в 1948 году. Победитель — голландец Пит Розенбург, в будущем — президент ФМЖД. 

С 1948 по 1976 год чемпионаты мира в виде турниров проводились раз в четыре года и поэтому назывались олимпийскими турнирами. А в промежутках чемпиону приходилось защищать своё звание в матче с победителем турнира претендентов.. Перед олимпийским турниром 1960 года ФМЖД приняла решение, что чемпион мира, утративший в турнире титул, имеет право на матч-реванш. Таким образом, чемпион мира почти каждый год был вынужден защищать свой титул. 

Начиная с 1976 года, чемпионат мира в форме турнира стал проводиться раз в два года. После чемпионата мира проводится матч за титул чемпиона мира, в котором встречаются спортсмены занявшие первое и второе место на турнире (если обладатель титула не поменялся), а в случае дележа второго места стали проводиться дополнительные соревнования, которые также включены ФМЖД в официальный перечень претендентских соревнований, проводившихся под её эгидой. Если же по результатам турнира обладатель титула поменялся, то в матче участвовали новый и прежний чемпионы мира.

С 1998 года стали проводиться чемпионаты мира с укороченным временем на партию — в формате блиц, а с 2014 и в формате быстрые шашки (рапид).

В 2013 году было принято решение проводить поочерёдно чемпионат с 20 участниками и чемпионат с 40 участниками. При 40 участниках проводится предварительный раунд, затем финал. При обоих форматах турнир играется по круговой системе. В 2013 году в турнире принимали участие сильнейшие женщины-шашистки.

В 2017 году турнир проводился с 84 игроками.

Победители

Победители до 1948 года

Призёры чемпионатов ФМЖД

Быстрые шашки

Блиц

Примечания

Ссылки 
 Официальный список чемпионов на сайте ФМЖД
 Статистика на сайте Федерации шашек Нидерландов
 Официальный список призёров в блице на сайте ФМЖД
 Чемпионаты мира по блицу